Вячеслав Веденин:
 Веденин, Вячеслав Петрович (1941—2021) — советский лыжник.
 Веденин, Вячеслав Вячеславович (род. 1986) — российский лыжник и тренер, спортивный судья.